Val Terbi bezeichnet:
 Val Terbi, den östlichen Teil des Delsberger Beckens
 Val Terbi JU, eine politische Gemeinde im Kanton Jura, Schweiz